Буйно́в — русская фамилия.

Известные носители:
 Буйнов, Александр Николаевич (род. 1950) — российский певец, актёр и музыкант, композитор, шоумен.
 Буйнов, Дмитрий Дмитриевич (1859 — после 1916) — русский архитектор.
 
 Буйнов, Юрий Владимирович (род. 1952) — советский историк, учёный-археолог, кандидат исторических наук.

См. также 
 Буйновский